Keudell steht für:
 Keudell (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht

Keudell ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander von Keudell (1861–1939), deutscher Politiker
 Elise von Keudell (1867–1952), deutsche Pädagogin
 Elsbeth von Keudell (1857–1953), deutsche Krankenschwester und Oberin
 Gustav von Keudell (1866–1935), deutscher Verwaltungsbeamter

 Robert von Keudell (1824–1903), deutscher Politiker und Botschafter
 Walter von Keudell (1884–1973), deutscher Forstmann, Jurist und Politiker (DNVP, CNBLP, NSDAP, CDU)
 Wilhelm von Keudell (1922–1974), deutscher Offizier und Diplomat

Siehe auch:
 Keudel